Группу 7 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2013 составили молодёжные сборные Венгрии, Ирландии, Италии, Лихтенштейна и Турции. Первое место в группе заняла сборная Италии, которая вышла в плей-офф.

Таблица 

{|
|-
|

|

|}

Результаты

Бомбардиры 
6 мячей
  Маноло Габбьядини
4 мяча
  Робби Брэди
3 мяча

  Стефан Эль-Шаарави

  Маттиа Дестро

  Джеймс Коллинз

Ссылки 
Результаты и протоколы на сайте УЕФА.

Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году
Отборочный турнир